Jacobs steht für:
 Jacobs (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Jacobs Kaffee, eine Marke und ein ehemaliges Unternehmen, siehe Kraft Foods Inc. (1990–2012) bzw. Mondelēz International (2012–2015) bzw. Jacobs Douwe Egberts (seit 2015)
 Jacobs University Bremen, eine private Hochschule, vormals IUB
 J. H. Jacobs in Moorrege an der Pinnau, eine Werft
 Jacobs Aircraft Engine Company
 Jacobs Engineering, US-amerikanisches Anlagenbauunternehmen
 Jacobs Gruppe, deutscher Autohändler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Jacobs (Kansas)
 Jacobs (Kentucky)
 Jacobs (Missouri)
 Jacobs (Texas) Geisterstadt
 Jacobs (Town, Ashland County), Town(ship) im Ashland County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Jacobs Addition (Kentucky)
 Jacobs Creek Landing (Kansas)
 Jacobs Creek (Pennsylvania)
 Jacobs Crossroads (Delaware)
 Jacobs Fork (West Virginia)
 Jacobs Mills (Pennsylvania)
 Jacobs Prairie (Minnesota)

Sonstiges:
 Jacobs-Halbinsel, Halbinsel der Shackleton-Küste in der Ross Dependency, Antarktika
 Jacobs Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Jacobs-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika
 Jacobs Peak, Berg in der Britannia Range, Antarktika

Siehe auch:
 Jakobs, Jacob (Familienname), Jacobsen, Jacobi, Jacoby, Jakob
 Jacobs River